Sheila o Sheyla :  Nombre de origen irlandés, proveniente del celta (Sheelag originariamente), cuyo significado es "la que habita en las alturas”. Hay quienes indican que su verdadero significado es “música”. Por otra parte, en hebreo, Sheyla significa "sonrisa".

Por otra parte, existe un nombre hindú etimológicamente relacionado (alternativamente escrito "Sheela"), que tiene sus raíces en la palabra del idioma sánscrito शील (Sheel), a la que se le atribuyen significados como "noble", "amable", "divertida", "voz dulce" y es un nombre común entre los nativos del idioma.

La variante en español es Celia.

Sheila o Sheyla, pero esto es lo mismo, son derivados pero cuentan con el mismo significado

Personas
 Sheila, cantante francesa.
 Sheila, cantante infantil española, personaje ficticio de  Mis Adorables Vecinos (2004–2006) interpretado por Yaiza Esteve
 Sheila E., percusionista, baterista y cantante estadounidense. 
 Sheila Mello, actriz brasileña.
 Sheila Solís, cantante española.
 Sheila Estigarribia, bailarina Argentina.
 Sheila García Gómez, futbolista española.
 Sheila González, actriz, conductora y panelista española radicada en Argentina.
 Sheila Ortega, actriz pornográfica venezolana.
 Sheyla Gutiérrez, ciclista española
 Sheyla Grajales, administradora y política panameña
 Sheyla García, periodista Colombiana 
 Sheyla Fariña, actriz de doblaje y modelo española 
Sheyla tamayo,modelo colombiana